Esistono più comuni francesi con questo nome

Chanteloup – Eure
Chanteloup – Ille-et-Vilaine
Chanteloup – Manica
Chanteloup – Deux-Sèvres
Chanteloup-en-Brie